L'Homme de Kiev est un roman (1966) de Bernard Malamud, lauréat du prix Pulitzer.
 L'Homme de Kiev est un film (1968) de John Frankenheimer, adapté du roman précédent, avec Alan Bates et Dirk Bogarde.